W Polsce
 Białołęka – dzielnica miasta Warszawa 
 Białołęka – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Białołęka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Pęcław
 Białołęka – dawna gromada
 Białołęka – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954

Zobacz też